Radionavigatie
 Routenavigatiesysteem
 Satellietnavigatie